Jan (Smirnow) – kolejno biskup połtawski, ryski i riazański, w Rosyjskim Kościele Prawosławnym
 Jan (Smirnow) – kolejno biskup zabajkalski i irkucki, w Rosyjskim Kościele Prawosławnym
 Jan (Smirnow) – biskup rostowski w Żywej Cerkwi
 Jan (Smirnow) – hieromnich, święty nowomęczennik rosyjski

Przypisy